Ната́ша Борзи́лова (, полное имя Ната́лья Влади́мировна Борзилова; 19 августа 1978, Обнинск, Калужская область) — советская, российская и американская певица, гитаристка. Солистка советской и российской детской кантри- и блюграсс-группы «Весёлый дилижанс» (1990—1998) и американской группы Bering Strait (1998—2006). Номинантка премии «Грэмми» 2003 года в составе группы Bering Strait.

Биография 
Родилась в городе Обнинске Калужской области в семье учёного-физика.

Окончила детскую музыкальную школу № 1 Обнинска по классу гитары. При этой же школе в конце 1980-х годов преподаватель гитары Алексей Гвоздев создал детскую кантри- и блюграсс-группу «Весёлый дилижанс», во втором составе которой Наташа Борзилова стала солисткой.

В 1993 году Алексей Гвоздев подписал прямой контракт на выступления в США с американским продюсером Стеном Корнелиусом, после чего группа стала постоянно выступать в США.

В 1995 году был подписан новый контракт с американским арт-дилером Рэем Джонсоном, и выступления в США продолжились.

В 1998 году после подписания контракта с Sony Music Entertainment и успешных трёхмесячных гастролей в США участники группы расстались со своим руководителем Алексеем Гвоздевым, переехали в США, взяли новое название Siberian Heatwave (позже изменённое на Bering Strait) и начали карьеру американской кантри-группы. Пиком успеха группы была номинация в 2003 году на премию «Грэмми».

В 2005 году из группы ушёл её фактический лидер Илья Тошинский, ставший студийным музыкантом, после чего, просуществовав ещё год, в 2006 году группа распалась. Все участники группы остались в США и продолжили музыкальную карьеру.

В 2005 году во время записи второго альбома группы Bering Strait в Нэшвилле Наташа Борзилова познакомилась в студии звукозаписи со звукоинженером Колдвеллом, ставшим её мужем. В 2006 году у неё родилась дочь, в 2011-м — сын.

После распада группы и рождения дочери Наташа Борзилова начала сольную карьеру, записав два альбома в 2008 и 2010 году. В апреле-мае 2012 года ею заявлен выход третьего альбома. В перерывах между концертами, студийными записями и воспитанием детей преподаёт йогу.

Живёт в Нэшвилле. В Обнинске бывает примерно раз в год, возвращаться в Россию не планирует. Вся публичная деятельность Наташи Борзиловой ведётся исключительно на английском языке.

Семья 
 Отец — Владимир Андреевич Борзилов (1942—1992), советский и российский физик. Доктор физико-математических наук (1989). Специалист в области физики облаков, охраны окружающей среды. Разработчик физико-математической модели миграции радиоактивных веществ в системе «водосборные территории — река — водохранилище». Ликвидатор Чернобыльской аварии; умер от последствий радиационного заражения.
 Муж — американский звукоинженер.
 Дети:
 дочь (род. 2006),
 сын (род. 2011).

Дискография

Солистка группы Bering Strait

Альбомы

Синглы

Сольные альбомы

Фильмография 
 2000 — Весёлый дилижанс (документальный)

Примечания

Библиография

Ссылки 
 Официальный сайт Наташи Борзиловой

Выпускники детской музыкальной школы № 1 (Обнинск)
Певцы и певицы XXI века
Певцы и певицы России
Певцы и певицы США
Кантри-музыканты России
Кантри-музыканты США
Исполнители русских народных песен
Гитаристы России
Гитаристы США